Na Białorusi
 Alaksandrauka – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Uryckaje
 Alaksandrauka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Łużok
 Alaksandrauka – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Alaksandrauka, w rejonie starodoroskim, w obwodzie mińskim